Hystrichopsylla är ett släkte av loppor. Hystrichopsylla ingår i familjen mullvadsloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mullvadsloppor
Hystrichopsylla